Enea pode referir-se:

 Ao prefixo grego ennea ou enea, usado como referência ao número 9. Do prefixo vem diversas palavras relacionadas ao 9, como eneacampeão e eneagrama. Veja a Lista de prefixos matemáticos.

Pessoas 

 Enea Bortolotti, matemático italiano.

Espécies 

 Enea (Arctiidae), um gênero de traça.

Eventos 

 Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura, evento estudantil que acontece no Brasil e em Portugal.

Instituições, entidades e empresas 

 ENEA, a Agência Nacional para as Novas Tecnologias, Energia e Desenvolvimento Econômico Sustentável da Itália.
 ENEA AB, empresa de tecnologia sueca.
 Executiva Nacional dos Estudantes de Arquivologia, entidade estudantil brasileira.

Desambiguação